Sean Davis (1979) – ex calciatore inglese
 Sean Davis (1993) – calciatore statunitense
 Sean Davis (1993) – giocatore di football americano statunitense

Voci Correlate 
 Shawn Davis (1999) – giocatore di football americano statunitense